Oficerowie o tym samym imieniu i nazwisku figurowali w ewidencji Wojska Polskiego pod kolejnymi numerami rzymskimi:
 Jan I Lachowicz (ur. 12 stycznia 1893) – porucznik gospodarczy Wojska Polskiego
 Jan II Lachowicz (1896-1973) – generał brygady Wojska Polskiego
 Jan III Lachowicz (ur. 4 maja 1897) – porucznik rezerwy piechoty Wojska Polskiego
 Jan IV Lachowicz (1897-1939) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego

Przypisy

Bibliografia